Navnet Halle henviser til flere artikler:

Steder

Danmark 
 Halle (Grædstrup Sogn) – en bebyggelse i Grædstrup Sogn, Horsens Kommune.

Tyskland 
 Halle, Sachsen-Anhalt – en by i Tyskland ofte kaldet Halle an der Saale
 Halle, Nordrhein-Westfalen – by i Tyskland ofte kaldet Halle in Westphalen
 Halle, Weserbergland – en kommune i Landkreis Holzminden i den tyske delstat Niedersachsen

Belgien 
 Halle, Belgien – en by i Belgien
 Halle, Zoersel Belgien – en by i Belgien

Holland 
 Halle, Bronckhorst – en by i Holland

Personer 
 Halle Berry – en amerikansk skuespiller.
 Sophus Halle – dansk komponist og skoleinspektør m.m.